NGC 4721 (другие обозначения — MCG 5-30-97, ZWG 159.86, PGC 43437) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4721
Волосы Вероники (созвездие)